́
Шр́ейбер, Шра́йбер () — німецьке прізвище, у перекладі буквально — «писар».
 Вальтер Шрайбер (; 1884—1958) — німецький політик.
 Георг Шрайбер (; 1882—1963) — німецький історик, політик, священик.
 Герд Шрайбер (; 1912—2004) — німецький офіцер-підводник, корветтен-капітан крігсмаріне, адмірал флотилії бундесмаріне.
 Даніела Шрайбер (;  1989) — німецька плавчиня, учасниця Олімпійських Ігор 2012 року.
 Елеонора Шрайбер (; 1918—2004) — радянський і російський літературознавець, перекладач.
 Емануель Шрайбер (; 1852—1932) — американський рабин, уродженець Лейпніка, Моравія.
 Єнс Шрайбер (;  1982) — німецький плавець, учасник Олімпійських Ігор 2004, 2008 років.
 Йоганн Георг Шрайбер (; 1676—1750) — німецький картограф, гравер і видавець.
 Йозеф Шрайбер (; 1919—1945) — німецький офіцер, лейтенант резерву вермахту.
  (; 1794—1861) — російський генерал-лейтенант, окружний генерал 6-го округу внутрішньої варти.
 Курт Шрайбер (; 1875—1964) — німецький воєначальник, генерал-лейтенант вермахту.
 Лієв Шрайбер (;  1967) — американський театральний і кіноактор, лауреат премії «Тоні».
 Стюарт Шрайбер (;  1956) — американський учений-хімік.
 Франц Шрайбер (; 1904—1976) — офіцер військ СС, штандартенфюрер СС.

Див. також 

  — судовий розгляд (жовтень 2006 — липень 2007) за позовом неповнолітньої Марії Шрайбер та її батька Кирила Шрайбера до міносвіти РФ проти «безальтернативного нав'язування теорії Дарвіна» у школах РФ